Alexander Alexejewitsch Minajew (russisch Александр Алексеевич Минаев) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Alexejewitsch Minajew (Fußballspieler, 1954) (* 1954), russischer Fußballspieler und -trainer
 Alexander Alexejewitsch Minajew (Fußballspieler, 1958) (1958–2010), russischer Fußballspieler und -trainer